Фторолефины – алкены, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами фтора. Фторолефины являются непредельными фторорганическими соединениями и служат в качестве мономеров для синтеза термостойких и химически стойких полимеров и сополимеров (фторопластов и фторкаучуков). Некоторые фторолефины высокотоксичны (перфторизобутилен и др).

Основные физические свойства некоторых фторолефинов

Химические свойства фторолефинов 

Фторолефины, в отличие от нефторированных и частично фторированных олефинов (алкенов), легко реагируют с нуклеофилами, давая продукты присоединения и замещения. Например:

 

Фторолефины вступают в реакцию гидрирования, например:

Легко присоединяют галогеноводороды при интенсивном освещении, действии катализатора и повышенной температуре:

Получаемый продукт используют для производства фторотана (галотана) – высоко эффективного средства для ингаляционного наркоза (фторотановый наркоз):

Фторолефины присоединяют хлор, бром и иод при фотохимическом инициировании или при повышенной температуре в присутствии активированного угля, например:

Фторолефины вступают в полимеризацию и сополимеризацию с другими олефинами с образованием фторсодержащих полимеров и сополимеров (фторопластов и фторкаучуков).

См.также 
 Тетрафторэтилен
 Политетрафторэтилен
 Галотан
 Фторопласты
 Алкены

Примечания

Литература 
 

Фторорганические соединения